Úd (zastarale též oud) může být:

 končetina
 penis – pohlavní úd
 úd (hudební nástroj) – arabský hudební nástroj
 přeneseně též odnož, výhonek, nějaký orgán, dílčí část celku, kterou lze v přeneseném smyslu považovat za končetinu

Externí odkazy